Avitus néven a következő személyek ismertek:
 Alfius Avitus (2. század első fele), római költő
 Avitus (presbiter) (4. század – 5. század) ókeresztény író
 Avitus (385 k. – 457) római császár
 Alcimus Ecdicius Avitus (Kb. 460 – 518. február 5.), késő római keresztény író, püspök